La saison 2022-2023 est la trentième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , le deuxième échelon, et des autres divisions inférieures.



Saison régulière 
La saison régulière se déroule du 16 septembre 2022 au 5 mars 2023.

Classement

Séries éliminatoires 
Les séries sont disputées au meilleur des sept matchs.

Tableau

Références 

Site officiel

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie
Hockey sur glace
Hockey sur glace